

Саут-Крік Тауншип — селище в окрузі Бредфорд, штат Пенсільванія
 Саут-Крік — переписна місцевість, штат Вашингтон